So puede referirse a:

 So, la romanización del kana japonés そ.
 So, canción de Static-X.
 So, álbum de Peter Gabriel.
 SO, las siglas de Sistema operativo.
 Sudoeste, uno de los puntos cardinales.
 Óxido de azufre (II), por su fórmula molecular.
 Somalía, por su código ISO 3166-1.
 Soria, provincia de España por su código ISO 3166-2.
 .so, Dominio de Nivel Superior geográfico para Somalia. 
 .so, Palabra dicha después de decir qué.
 .so, Preposición utlizada para marcar con más importancia o cantidad un adjetivo.

Enlaces externos 

Siglas